Le jardin de L’Escalier est un jardin situé à Brumath (Bas-Rhin). Il a été créé en 1997 en lieu et place d'un potager existant depuis 1973.

Il s’étend sur le site d’une ancienne menuiserie ; différentes ambiances se succèdent dans des espaces cloisonnés.

L’arrivée se fait dans le Passage qui est bordé d’un jardin d’ombre et d’un jardin méditerranéen.
Depuis le Passage, on accède à l’Agora, grande pelouse bordée d’arbres où se tiennent occasionnellement spectacles de plein air et concerts.

Depuis l’Agora, on accède à sur un terrain tout en longueur organisé en trois zones dans un mélange d'influences :
le potager biologique qui s'inspire des carrés de simples médiévaux.
le verger,
Le jardin zen, concentré autour d'une petite fontaine en pavés et bordé de bambous.

L’observatoire, cabane surélevée, permet d'avoir une vue plongeante sur le jardin et d'en comprendre

Liens externes
 Site internet du Jardin de l'Escalier

Notes et références 

Parc ou jardin public dans le Bas-Rhin
Escalier
Brumath